Vingboons is de achternaam van drie zonen van de Nederlandse kunstschilder David Vinckboons:
 Johannes Vingboons ((1616/7-1670), Nederlands cartograaf en aquarellist
 Justus Vingboons (ca. 1620-ca. 1698), Nederlands architect
 Philips Vingboons (ca. 1607-1678), Nederlandse architect